Энва́йронмент ():
 то же, что окружающая среда
 Энвайронмент (искусство) — одна из форм авангардистского искусства.